Kitty O'Neil est un nom pouvant désigner:

 (1855-1893), danseuse américaine de théâtre de variétés
 (1946-2018), cascadeuse et pilote américaine

Voir aussi

O'Neil, Kitty